E412 ou E.412 peut faire référence à :
 E412, numéro E de la gomme de guar, un additif alimentaire ;
 FS E.412, une locomotive électrique italienne.
412